Ohlert kan som auktorsförkortning betyda:

 Gustav Heinrich Emil Ohlert
 Otto Ludwig Arnold Ohlert

Robotskapade auktorsförkortningar